Vesztény (románul Veștem), Románia, Erdély, Szeben megye
Alsóvesztény
Felsővesztény